Kings Cross bezeichnet:
 Kings Cross (London), einen Stadtteil von London in den Bezirken London Borough of Camden und London Borough of Islington
 Bahnhof King’s Cross, einer der Hauptbahnhöfe von London 
 King’s Cross St. Pancras, eine U-Bahn-Station in London
 Bahnhof King’s Cross Thameslink, einen ehemaligen Bahnhof in London

 Kings Cross (Sydney), Stadtteil von Sydney 
 Kings Cross Station (Sydney), eine Bahnstation in Sydney
Sonstiges:
King’s X, amerikanische Progressive Rock Rockband